Maisoncelles (Haute-Marne)
 Maisoncelles (Sarthe)